Polyommatus — род дневных бабочек из семейства голубянок.

Описание 
Голова с глазами, которые густо покрыты торчащими волосками. Булава усиков состоит из 13—14 члеников. Бахрома крыльев белая или бурая. Половой диморфизм выражен у всех представителей рода (сверху самцы синие, самки бурые или сине-бурые). В центральной ячейке с нижней стороны крыльев у большинства представителей рода есть одно простое пятно. Чёрные пятна субмаргинального ряда на исподе задних крыльев пятен без серебристых чешуек.

Список видов

Примечания 

Голубянки настоящие
Роды чешуекрылых